Sezonul 1975-1976 al Diviziei A a fost cea de-a 58-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 38-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 17 august 1975 și s-a terminat pe 20 iunie 1976. Steaua București a devenit campioană pentru a opta oară în istoria sa, egalând-o pe Dinamo București la numărul de titluri acumulate.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri 
Anghel Iordănescu - Steaua București - 23
Florea Dumitrache - Dinamo București - 7
Alexandru Custov - Dinamo București - 5

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1975 în România
1976 în România